NGC 7415-1
NGC 7415-2